GMC Terrain — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый GMC с 2010 года. 

Автомобиль был представлен в 2009 году на Нью-йоркском автосалоне. В модельном ряду Terrain располагается ниже GMC Acadia. Автомобиль построен на одной платформе с Chevrolet Equinox второго поколения и делит с ним двигатели, но отличается кузовными панелями и интерьером.

История 
Кроссовер GMC Terrain выпускается с 2009 года в Канаде, автомобиль продаётся в США, Канаде, Мексике и арабских странах Ближнего Востока.

Технические характеристики 
GMC Terrain построен на платформе GM Theta. Коробка передач автоматическая Hydra-Matic. 

В 2013 GMC Terrain получил версию Denali, которая отличается хромовой отделкой и улучшенным качеством интерьера.

В 2016 году автомобиль подвергся рестайлингу. Изменения коснулись решётки радиатора, бамперов, появились светодиодные дневные ходовые огни, новые колёсные диски, новый селектор коробки передач.

Двигатели

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте производителя

Среднеразмерные кроссоверы
Автомобили GMC